|-
| 180501 - ||  || 14 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 180502 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180503 - ||  || 14 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180504 - ||  || 15 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180505 - ||  || 15 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180506 - ||  || 15 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180507 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180508 - ||  || 14 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180509 - ||  || 16 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180510 - ||  || 16 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180511 - ||  || 17 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180512 - ||  || 17 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180513 - ||  || 18 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180514 - ||  || 17 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180515 - ||  || 16 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180516 - ||  || 17 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180517 - ||  || 17 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180518 - ||  || 18 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180519 - ||  || 18 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180520 - ||  || 18 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180521 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180522 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180523 - ||  || 20 februarie 2004 || Kleť || Kleť
|-
| 180524 - ||  || 22 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180525 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180526 - ||  || 23 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180527 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180528 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180529 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180530 - ||  || 23 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180531 - ||  || 22 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180532 - ||  || 25 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180533 - ||  || 26 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180534 - ||  || 17 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180535 - ||  || 18 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180536 - || 2004 EV || 1 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180537 ||  || 14 martie 2004 || Wrightwood || 
|-
| 180538 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180539 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180540 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180541 - ||  || 15 martie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 180542 - ||  || 10 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180543 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180544 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180545 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180546 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180547 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180548 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180549 - ||  || 14 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180550 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180551 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180552 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180553 - ||  || 15 martie 2004 ||  || 
|-
| 180554 - ||  || 15 martie 2004 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 180555 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180556 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180557 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180558 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180559 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180560 - ||  || 15 martie 2004 ||  || 
|-
| 180561 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180562 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180563 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180564 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180565 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180566 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180567 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180568 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180569 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180570 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180571 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180572 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180573 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180574 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180575 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180576 - ||  || 16 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180577 - ||  || 16 martie 2004 ||  || 
|-
| 180578 - ||  || 28 martie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 180579 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180580 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180581 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 180582 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180583 - ||  || 17 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180584 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180585 - ||  || 16 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180586 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180587 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180588 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180589 - ||  || 21 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180590 - ||  || 16 martie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 180591 - ||  || 18 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180592 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180593 - ||  || 19 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 180594 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180595 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180596 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180597 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180598 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 180599 - ||  || 20 martie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 180600 - ||  || 20 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-